Wunderbar steht für
WunderBar, deutsche Comedy-Sendung
Wunderbar (Album) des Elektronik-Musikers Wolfgang Riechmann
Wunderbar (Lied), das Lied von Cole Porter  
Wunderbar (Schokoriegel) der Firma Cadbury
Zeche Wunderbar, ehemaliges Bergwerk bei Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: